Paradrina flavirenoides är en fjärilsart som beskrevs av Charles Boursin. Paradrina flavirenoides ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
flavirenoides